SYR steht für:

 Syrien, das ISO 3166 und olympische Länderkürzel für den asiatischen Staat
 Syrian Arab Airlines, die nationale Fluggesellschaft der Syrischen Arabischen Republik (ICAO-Code)
 Flughafen Syracuse im US-Bundesstaat New York als IATA-Code
 Sonic Youth Records, das bandeigene Plattenlabel der US-amerikanischen Band Sonic Youth

Syr steht für:
 Syrdarja, Kurzwort für den Fluss in Zentralasien
 Syr (Luxemburg), französisch Surré, luxemburgisch Sir. Ortsteil der luxemburgischen Gemeinde Bauschleiden
 Syr (Fluss), ein Fluss in Luxemburg

Syr ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Syr (* 1945), deutscher Ausstellungsmacher, Kulturmanager und Grafikdesigner
Siehe auch:
 Sir
 Syre

SYR